

Nom 
Haw peut signifier :
 , une tribu siouane de Caroline du Nord ;
 haw, le nom anglais du fruit de l'aubépine monogyne ou d'espèces apparentées.

Toponyme 

 Haw, un affluent du fleuve Cape Fear en Caroline du Nord ;
 New Haw, un village du Surrey.

Patronyme 

 Brian Haw (né en 1949), un militant anglais qui a vécu pendant près de dix ans dans un camp sur la Parliament Square à Londres.

Sigle 

HAW peut désigner :
 Heavy Airlift Wing, une unité de transport aérien multinationale de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord.

Code 
haw peut signifier :
 hawaïen, une langue, selon le code de langage ISO 639.

Abréviation 
Haw. est l'abréviation botanique standard de Adrian Hardy Haworth, un entomologiste et botaniste anglais.

Voir aussi